David Morgan (gewichtheffer) (1964), Brits gewichtheffer
 David Morgan (zwemmer) (1994), Australisch zwemmer
 David Morgan (voetballer) (1994), Noord-Iers voetballer
 David Morgan (warenhuis)